Hummel, német családnév
 Hummel osztrák zongorista, zeneszerző, karmester és tanár
 Hummel sport márka
 Hummel német önjáró tarack a második világháborúban
 16398 Hummel kisbolygó